Список претендентов на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке от Казахстана содержит в себе все фильмы, снятые Казахстаном с 1992 года, выдвинутые на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Только один казахстанский фильм («Монгол») был номинирован на премию. Два фильма («Келин» и «Айка») вошли в шорт-лист из девяти фильмов, но не попали в итоговую номинацию.

Список фильмов

Примечания 

Казахстан